Kiwa  kan syfta på:

 Kiwa (företag) - ett globalt företag med verksamhet inom provning, besiktning, certifiering m.m.
 Kiwa (mytologi) – en av de manliga väktarna över havet inom oceansk mytologi
 Kiwa (släkte) – ett släkte av kräftdjur i familjen Kiwaidae
 Kiwa hirsuta – ett kräftdjur som lever på 2 300 meters djup i Stilla havet uppkallad efter väktaren Kiwa